Zeche St. Georg steht für folgende Steinkohlenbergwerke in Deutschland:

 Zeche St. Georg (Wetter) in Wetter-Voßhöfen
 Zeche St. Georg (Witten) in Witten-Durchholz

Siehe auch:
 St. Georg-Stollen
 Georgschacht
 Grube Georg, Westerwald